HMS Sjöormen har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

HMS Sjöormen (1941) – sjösatt 1941
HMS Sjöormen (Sor) – sjösatt 1967